Однокласники:

 Однокласники — ті, хто навчаються або навчалися в одному класі.
 Однокласники — російська соціальна мережа.
 Однокласники — фільм 2010 року.

Примітки